

Viana do Castelo